Gillett puede hacer referencia a:

Personas 
 James Gillett (1860 - 1937), gobernador del estado de California, EE. UU., entre 1907 y 1911.

Botánicos 
G.W.Gillett - George Wilson Gillett 1917-1976. 
J.B.Gillett - Jan Bevington Gillett 1911-1995. 
J.M.Gillett - John Montague Gillett 1918- 
Gillett - Margaret Clark Gillett 1878-1962.

Lugares 
 Gillett, localidad estadounidense en el estado de Arkansas.
 Gillett, localidad estadounidense en Wisconsin con el estatus de ciudad (city).
 Gillett, también localidad de Wisconsin, con el estatus de pueblo (town), y localizada junto a la anterior.